Линия 3:
 Линия 3 (Барселонский метрополитен)
 Линия 3 (Будапештский метрополитен)
 Линия 3 (Мадридский метрополитен)
 Линия 3 (Метрополитен Мехико)
 Линия 3 (Парижское метро)
 Линия 3 (Пусанский метрополитен)
 Линия 3 (Стамбульский метрополитен)
 Линия 3 (метрополитен Валенсии)
 Линия 3 (метрополитен Каракаса)
 Линия 3 Петербургского метрополитена
 Линия 3 легкого поезда (Гвадалахара)
 Линия 3bis (Парижское метро)

См. также